Estahbān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Estahbān (kommunhuvudort i Iran), Fars, 
 Shahrestān-e Estahbān, kommun, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar